Tagwerker steht für
 Tagelöhner, eine nicht fest beschäftigte Arbeitskraft

Tagwerker ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Tagwerker (* 1970), österreichische Rennrodlerin
 Gerhard Tagwerker (* 1932), deutscher Bildhauer 
 Gerold Tagwerker (* 1965), österreichischer Künstler

Siehe auch:
 Tagwerk